Ahn Gil-kang (n. 24 august 1966) este un actor sudcoreean, cunoscut pentru rolul lui hwarangului Chil-suk din serialul Secretele de la palat.

Profile
Nume: 안길강 / Ahn Kil Kang (An Gil Kang)
Profesie: Actor
Data Nasterii: 1966-Aug-24
Inaltime: 185 cm
greutate: 85 kg
Semn Astral  Fecioara
Grupa de sange : A

Seriale
Coffee House (SBS, 2010)
Secretele de la palat (MBC, 2009)
Iljimae (SBS, 2008)
The King and I (SBS, 2007)
Invincible Parachute Agent (SBS, 2006)

Movies
Once Upon A Time (2008)
Le Grand Chef (2007)
Time Between Dog And Wolf (2007)
How the Lack of Love Affects Two Men (2006)
Heart is... (2006)
Holy Daddy (2006)
The City of Violence (2006)
Romance (2006)
If You Were Me 2 (2006)
Running Wild (2006)
The Beast and the Beauty (2005)
Sad Movie (2005)
Crying Fist (2005)
Arahan (2004)
Taegukgi (2004)
No Manners (2002)
Resurrection of the Little Match Girl (2002)
On the Occasion of Remembering the Turning Gate (2002)
No Blood No Tears (2002)
2009 Lost Memories (2002)

Premii
2009 MBC Drama Awards: Golden Acting Award (Scretele de la palat)

Legături externe 
Profile (nate)
Profile (epg) 
HanCinema

Nașteri în 1966
Nașteri pe 24 august
Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață
Actori din secolul al XXI-lea